Walking Distance (album), een album van Robert Earl Keen.
Walking Distance (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone.